Toponímia:
 Colonia Videla, municipi argentí de la província de Córdoba
 Videla (Santa Fe), municipi argentí de la província de Santa Fe
 Zenón Videla Dorna, municipi argentí de la província de Buenos Aires
 Biografies:
 Jorge Rafael Videla (1925 - 2013), militar argentí, President de l'Argentina
 Gabriel González Videla (1898 — 1980), polític xilè, President de Xile entre 1946 i 1952